Numele de familie Mussolini se poate referi la:

 Alessandro Mussolini, fierar, anarhist și tatăl lui Benito Mussolini
 Rosa Maltoni Mussolini, mama lui Benito Mussolini, soția lui Alessandro Mussolini
 Benito Mussolini, dictator fascist al Italiei de la 1922 până la 1943
 Rachele Mussolini, soția lui Benito Mussolini
 Vittorio Mussolini, critic de film și producător, fiul lui Benito Mussolini
 Romano Mussolini, muzician și pictor, fiul lui Benito Mussolini 
 Alessandra Mussolini, un politician italian și nepoata lui Benito Mussolini
 Edda Mussolini, fiica lui Benito Mussolini